Владимир Николаевич Чеботарёв:
 Чеботарёв, Владимир Николаевич (1947—2012) — советский и казахстанский футболист, тренер.
 Чеботарёв, Владимир Николаевич (род. 1971) — российский политик, депутат Государственной Думы.